«Арена Чертаново» — стадион в городе Москва.

Расположение 
Стадион расположен на территории Южного административного округа Москвы, в Чертаново Северное по адресу Сумской проезд, дом 26. Ближайшие станции метро —  (далее наземным транспортом до остановки «Сумской проезд») или  (далее наземным транспортом до остановки «Кинотеатр «Ашхабад»).

Информация 
Стадион построен в рамках программы подготовки к чемпионату мира-2018. Сдан в эксплуатацию в январе 2016 года. Помимо футбольного поля с искусственным газоном и подогревом располагает системами освещения и звукоусиления, цветным табло, тремя трибунами под козырьком, девятью раздевалками, медицинским кабинетом, тренажёрным залом, буфетом.

Команды 
 «Чертаново» — женский футбольный клуб, выступающий в высшем дивизионе чемпионата России
 «Чертаново» — футбольный клуб, выступающий в первенстве ФНЛ
 детские, юниорские и молодёжные команды ЦО «Чертаново»
 Сборная России по футболу (до 17 лет)

Соревнования 
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Кубок России по футболу
 Кубок России по футболу среди женщин
 Первенство Футбольной национальной лиги
 Первенство Профессиональной футбольной лиги
 Юношеская лига УЕФА

Значимые матчи 

В первые 5 лет после открытия на стадионе проведено 45 матчей по футболу на высшем уровне (Чемпионат и Кубок России среди женских команд - 42 матча, в том числе 3 матча в 2016 году, 10 (2017), 11 (2018), 12 (2019) и 6 (2020).

И 4 матча Кубка России:

Примечания 

Футбольные стадионы России
Футбольные стадионы Москвы